Майкл Ре́йвен (, настоящее имя — Майкл Бра́йан (), Даллас, Техас) — американский порнорежиссёр, член зала славы AVN, лауреат премий AVN и XRCO Award.

Биография и карьера 
Родился в Далласе. Работая продавцом автомобилей, Майкл встретил Сидни Стил, которой продал новый Miata. Они поженились, обнаружили общий интерес к порнографии и свингу и переехали в Лос-Анджелес, чтобы превратить хобби в карьеру. Их брак длился десять лет. Также Майкл был женат на порноактрисе Джулии Энн с 2003 по 2007 год. У Майка есть брат, которого зовут Thomas Priest.

Награды 
 2000 XRCO Award — лучший режиссёр
 2001 AVN Award — лучший монтаж, фильм (Watchers), вместе с Sammy Slater
 2001 AVN Award — лучший сценарий, фильм (Watchers), вместе с George Kaplan
 2003 AVN Award — лучший режиссёр, видео (Breathless)
 2003 AVN Award — лучший сценарий, фильм (Breathless), вместе с Devan Sapphire
 2004 AVN Award — лучший режиссёр, видео (Beautiful)
 2004 AVN Award — лучший сценарий, видео (Beautiful)
 2008 зал славы AVN

Примечания

Ссылки 

Порнорежиссёры США
Члены Зала славы AVN
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами